|-
| 211301 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211302 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211303 - || 2002 SK || 17 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211304 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211305 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211306 - || || 28 de setembre de 2002 || Powell || Powell
|-
| 211307 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211308 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211309 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211310 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211311 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211312 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211313 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211314 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211315 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211316 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211317 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211318 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211319 - || || 20 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211320 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211321 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211322 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211323 - || || 28 de setembre de 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 211324 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211325 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 211326 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211327 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211328 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211329 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211330 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211331 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211332 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211333 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211334 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211335 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211336 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211337 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211338 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211339 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211340 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211341 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211342 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211343 - || || 8 d'octubre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 211344 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211345 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211346 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211347 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211348 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211349 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211350 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211351 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211352 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211353 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211354 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211355 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211356 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211357 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211358 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211359 - || || 14 d'octubre de 2002 || Powell || Powell
|-
| 211360 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211361 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211362 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211363 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211364 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211365 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211366 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211367 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211368 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211369 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211370 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211371 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211372 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211373 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211374 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211375 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211376 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211377 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211378 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211379 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211380 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211381 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211382 - || || 6 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211383 - || || 9 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211384 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211385 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211386 - || || 29 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211387 - || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211388 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211389 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211390 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211391 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211392 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211393 - || || 29 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 211394 - || 2002 VK || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211395 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211396 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211397 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211398 - || || 7 de novembre de 2002 || Eskridge || G. Hug
|-
| 211399 - || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211400 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1